Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2011 war die 11. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Ladies in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 7. bis 13. November 2011 in der Wandelhalle in Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft ausgetragen.
Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball ermittelt.
Bereits vom 2. bis 3. Oktober 2011 fand die Bundesmeisterschaft 10-Ball in Hannover statt.

Medaillengewinner

Modus 
Die 24 Spielerinnen, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.

Wettbewerbe 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

9-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball wurde vom 7. bis 8. November 2011 ausgetragen.

8-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball wurde vom 9. bis 11. November 2011 ausgetragen.

14/1 endlos 
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos wurde vom 12. bis 13. November 2011 ausgetragen.

Bundesmeisterschaft 10-Ball 
Die Bundesmeisterschaft 10-Ball wurde vom 2. bis 3. Oktober 2011 in Hannover ausgetragen.

Einzelnachweise 

Deutsche Poolbillard-Meisterschaft
Billardturnier in Bad Wildungen
Poolbillardveranstaltung 2011
Frauensport in Deutschland
Frauenbillardturnier